Нильс Нкунку́ (; 11 ноября 2000, Понтуаз, Франция) — французский футболист. Выступает на позиции левого защитника. Игрок клуба «Сент-Этьен».

Клубная карьера 
Нильс Нкунку — воспитанник футбольного клуба «Сержи Понтуаз». В 2017 году перешёл сначала в «Брест», а затем в марсельский «Олимпик». В 2017 году начал выступать за резервную команду «Олимпика» в лиге Насьональ 2 — четвёртом дивизионе в системе футбольных лиг Франции. В сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20 провёл суммарно 43 матча за резерв марсельской команды, в которых забил четыре гола. 20 октября 2019 года впервые попал в заявку основного состава «Олимпика» на матч Лиги 1 против «Страсбура», однако на поле не вышел.

В июле 2020 года перешёл в английский футбольный клуб «Эвертон», подписав контракт на 3 года. 16 сентября 2020 года дебютировал в основном составе «Эвертона» в матче Кубка лиги против «Солфорд Сити». 1 ноября 2020 года впервые вышел на поле в матче АПЛ, попав в основной состав команды на игру против «Ньюкасла». Всего в свой дебютный сезон в «Эвертоне» принял участие в шести матчах во всех турнирах.

31 августа 2021 года на правах сезонной аренды перешёл в бельгийский клуб «Стандард» из Льежа. За «Стандард» в сезоне 2021/22 сыграл в 23 матчах чемпионата Бельгии, в которых результативными действиями не отметился.

27 августа 2022 года на правах аренды до конца сезона 2022/23 перешёл в «Кардифф Сити», предварительно продлив контракт с «Эвертоном» до 30 июня 2024 года. За валлийский клуб в первой половине сезона сыграл в 18 матчах, после чего 14 января 2023 года был отозван «Эвертоном» из аренды и также на правах аренды перешёл в французский «Сент-Этьен».

Карьера в сборной 
В 2018 году выступал за юношески сборные Франции в возрастных категориях до 18 лет и до 19 лет.

Летом 2021 года был вызван в олимпийскую сборную Франции для участия в футбольном турнире Олимпиады в Токио. На турнире сыграл в одном матче.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Франции
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Сент-Этьен»